Parung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Parung (ort i Indonesien), Jawa Barat, 
 Kelurahan Parung, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Parung, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar